

Nascimentos

Falecimentos